Эль-Кастельяр ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гудар-Хаваламбре. Занимает площадь 50 км². Население — 68 человек (на 2010 год). Расстояние — 40 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Vistas de El Castellar. 53 fotos en Flickr
 Foro de El Castellar
 Web El Castellar

Муниципалитеты Теруэля
Населённые пункты Теруэля